Esercito imperiale – esercito appartenente ad un impero
Esercito imperiale romano
Esercito imperiale del Sacro Romano Impero
Esercito imperiale austriaco (1806-1867)
Imperial regio Esercito austro-ungarico
Esercito imperiale russo
Esercito imperiale tedesco
Esercito imperiale giapponese
Esercito imperiale del Manciukuò

 Esercito Imperiale – esercito dell'universo immaginario di Guerre stellari